Clasificación puede referirse a:

Bibliografía 

 Clasificación bibliográfica (clasificación de libros y documentos).

Sistemas de clasificación 

 Clasificación Decimal Universal (clasificación universal en bibliotecas).
 Clasificación Decimal Dewey (clasificación decimal usual en bibliotecas anglófonas).
 Clasificación facetada.
 Clasificación Unesco o nomenclatura Unesco (Nomenclatura Internacional de la Unesco para los Campos de Ciencia y Tecnología), clasificación para ordenar trabajos de investigación y tesis doctorales.

Cine y televisión 

 Sistema de clasificación por edades.

Ciencias de la salud

Farmacología 

 Clasificación de Derivaciones Fármaco-terapéuticas (clasificación de derivaciones de pacientes).
 Código ATC.

General 

 Clasificación Internacional de Atención Primaria (clasificación de problemas de salud).
 Clasificación Internacional de Enfermedades (clasificación de diagnósticos médicos).

Medicina del sueño 

 Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño (clasificación de los trastornos y dificultades para dormir).

Salud mental 

 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (clasificación de enfermedades mentales).

Deporte 

 Clasificación mundial de la FIFA (clasificación de fútbol por países).

Economía 

 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (clasificación mundial de actividades económicas).
 Clasificación de automóviles.

Filosofía 

 Clasificación lógica (clasificación de los individuos o de las cosas por medio de sus atributos o cualidades, según el criterio de una propiedad común).

Geología

Climas 

 Clasificación climática de Köppen.

Huracanes 

 Escala de huracanes de Saffir-Simpson.

Minerales 

 Clasificación de Strunz (clasificación de los minerales según su composición química).

Seísmos o sismos 

 Escala sismológica de Mercalli (según las consecuencias del movimiento telúrico).
 Escala sismológica de Richter (según la energía liberada).

Matemáticas 

 Clasificación de discontinuidades (de funciones no continuas).
 Clasificación estadística.

Química 

 Tabla periódica de los elementos (clasificación periódica de elementos químicos).

Enlaces externos